Castine peut faire référence à :
 Castine, une pierre calcaire utilisée en fonderie de fonte comme fondant,
 Castine, une localité du comté de Hancock dans le Maine aux États-Unis,
 Castine, une localité de l'Ohio,
 Castine, un groupe,
 , deux navires de l'US Navy,
 La Castine, Centre Culturel de Reichshoffen